Luena (Angola), een stad in Angola
 Luena (Spanje), een gemeente in de provincie Cantabrië